Nenana – centro abitato degli Stati Uniti d'America, in Alaska
 Nenana – fiume degli Stati Uniti d'America, in Alaska